Махорин — русская фамилия. Известные носители:

 Махорин, Виктор Павлович — Заслуженный мастер спорта СССР (гандбол).
 Махорин, Иван Фёдорович (1916—?) — Герой Советского Союза.
 Махорин, Константин Епифанович — учёный, член-корреспондент АН УССР.